Diese Liste der Spieler des SV Werder Bremen gibt all jene Sportler wieder, die seit der Gründung der Fußball-Bundesliga der Herren zur Saison 1963 / 1964 im Bundesligakader des deutschen Fußballvereins Werder Bremen standen. Für die Auflistung ist es nicht entscheidend, ob sie auch tatsächlich ein Bundesligaspiel absolviert haben. Spieler, die lediglich im DFB-Pokal, im DFL-Ligapokal, im DFL-Supercup oder in einem der Europapokalwettbewerbe zum Einsatz kamen oder im Kader standen, werden nicht aufgeführt. Auch die Daten aus Werders zweijähriger Zweitklassigkeit 1980/81 und 2021/22 sind berücksichtigt.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Reihenfolge Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 Bis: Nennt letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga absolviert hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt. (Beispiel: Arnold Schütz spielte seit 1955 für Werder Bremen und absolvierte bis 1972 826 Partien für den Verein. Angegeben werden jedoch nur die 253, die er im Zeitraum von 1963 bis 1972 absolvierte.)
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt. (Beispiel: Arnold Schütz spielte seit 1955 für Werder Bremen und schoss bis 1972 wesentlich mehr Tore als die angegebenen 69. Diese beziehen sich nur auf seine Laufbahn in der Bundesliga ab 1963.)
 Position: Nennt die Spielposition des Spielers.
 Nationalspieler: Gibt darüber Auskunft, ob der beschriebene Spieler in seiner Karriere jemals für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes angetreten ist. Hierbei spielt es keine Rolle, ob er dies während seiner Zeit bei Werder Bremen tat oder während er für einen anderen Verein spielte.
Anmerkung: Spieler, die noch aktiv bei Werder Bremen spielen, sind dunkelgrau hinterlegt.

Literatur 
 Arnd Zeigler: Das W auf dem Trikot – 40 Jahre Werder Bremen in der Bundesliga. 1. Auflage. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-695-6
 Arnd Zeigler: Lebenslang grün-weiß. Das große Werder Bremen-Buch. Edition Temmen, ISBN 3-86108-564-X.

Weblinks 
 Detaillierte Auflistung aller Mannschaftskader des SV Werder Bremen seit der Gründung der Fußball-Bundesliga

!
Bremen Werder
Fussballspieler Bremen Werder